„Thank You” – singel Dido (2000)
 „Thank You” – singel Leny (2018)
 Thank You – album studyjny zespołu Duran Duran (1995)
 Thank You – album studyjny Jamelii (2003)
 Thank You – album studyjny Meghan Trainor (2016)
 Thank You – album studyjny Diany Ross (2021)
 Thank You (For Letting Us Be Ourselves) – album studyjny zespołu Hardcore Superstar (2001)

Zobacz też